Il singolare del torneo di tennis Northern California Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Melissa Gurney che ha battuto in finale Barbara Gerken 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Beth Herr (secondo turno)
 Camille Benjamin (quarti di finale)
 Melissa Gurney (campionessa)
 Barbara Gerken (finale)

 Assente
 Kristin Kinney (quarti di finale)
 Lea Antonoplis (secondo turno)
 Elna Reinach (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Northern California Open 1986